Озчелик () — турецкое мужское имя (с прибл. знач. «сильнее стали») и фамилия.

Значимые носители фамилии:
  (род. 1951) — турецкая судья, член президиума Верховного кассационного суда.
  (род. 1966) — турецкий врач и политик, член парламента Турции 22—24 и 26 созывов.
  (род. 1924) — турецкий военный и спортсмен-наездник, участник Олимпийских игр 1956 года.
  (род. 1954) — турецкий дипломат и политик, спецпредставитель и посол Турции в Ираке в 2007—2011 годах, член парламента 25 созыва, вице-председатель Республиканской народной партии.
  (род. 1954) — турецкий писатель.
  (род. 1972) — турецкая волейболистка, ветеран национальной сборной (1988—2007), в сезоне 2005—2006 годов — игрок московского «Динамо».
  (род. 1992) — турецкий футболист.
 Озчелик, Осман (род. 1952) — турецкий фармацевт и политик, член парламента 23 созыва.
  (род. 1988) — турецкий каратист, призёр нескольких чемпионатов Европы и мира, чемпион Ближнего Востока в 2013 и Европы в 2012 и 2015 годах.
  (род. 1982) — турецкий футболист.
  (1929—1995) — турецкий писатель, языковед и театральный критик.
  (род. 1992) — турецкий футболист.
  (1926—2016) — турецкий политик, член парламента 16 созыва.
 Озчелик, Хасан Тайфун (род. 1961) — турецкий генетик и молекулярный биолог, действительный член Академии наук Турции.
  (род. 1967) — немецкий актёр турецкого происхождения.

Примечания